

Littérature 

 Histoire de ma vie, 1798/1960, édition intégrale du texte original des communément dénommées "Mémoires de Casanova";
 Histoire de ma vie, 1855, autobiographie de George Sand ;
 Histoire de ma vie (Marie de Roumanie), 1938, autobiographie de Marie de Saxe-Cobourg-Gotha (Marie d'Édimbourg, Marie de Roumanie) ;
 Histoire de ma vie (roman), 1949 (trad. 2001), roman de Lao She (She Lao) ;
 Histoire de ma vie, 1964, autobiographie de Charlie Chaplin ;
 Histoire de ma vie (Amrouche), 1968, autobiographie de Fadhma Aït Mansour Amrouche ;
 Histoire de ma vie (Dayan), 1976 (trad. 1976), autobiographie de Moshe Dayan (Moshé Dayan) ;
 Histoire de ma vie (Karajan), 1988 (trad. 1988), autobiographie de Herbert von Karajan ;
 Histoire de ma vie (Boismard), 2002, autobiographie de Marie-Émile Boismard.

Cinéma 

 Histoire de ma vie (film), 1950, film tiré du roman de Lao She.